Carl Keenan Seyfert (1911-1960), astronome américain ;
 Gabriele Seyfert (née en 1948), patineuse artistique est-allemande ;
 Johann Caspar Seyfert (1697-1767), compositeur, violoniste et luthiste allemand ;
 Pieter Seyffert (né en 1986), coureur cycliste sud-africain.

Autres 
 Galaxie de Seyfert, un type de galaxie spirale.
 Sextette de Seyfert, un groupe de galaxies.